IBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iberia (Perù)